Ширин Йълдъръм () е турска актриса.

Филмография

Външни препратки 
 Ширин Йълдъръм в SinemaTürk 
 Ширин Йълдъръм в Diziler.com 
 Ширин Йълдъръм в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси